Nano může znamenat:

 nano, předpona soustavy SI
 Nano (hudební skupina), česká hudební skupina
 Nano (zpěvačka), japonská zpěvačka amerického původu
 Nano (kryptoměna)
 GNU nano, textový editor pro unixové systémy